Вилли Егги (; ) — швейцарский футболист, выступавший на позиции нападающего. Участник чемпионата мира 1934 и летних Олимпийских игр 1928. С 1927 по 1935 год провёл 21 матч за сборную Швейцарии.

Биография

Карьера в клубе 
На профессиональном уровне дебютировал за , в котором выступал один сезон. С 1927 по 1933 год, «защищал» цвета «Серветта», «Ла-Шо-де-Фон» и «Женевы Спорт». После перехода в «Лозанну» дважды становился чемпионом Швейцарии и обладателем Кубка Швейцарии. В сезоне 1935/1936 стал лучшим бомбардиром чемпионата. Завершил карьеру в «Биль-Бьенне», где выступал с 1939 по 1940.

Карьера в сборной 
За национальную сборную Швейцарии дебютировал 17 апреля 1927 года, в матче против сборной Испании (1:0). На летней Олимпиаде 1928, отыграл полный матч 1/16 финала против сборной Германии. На чемпионате мира 1934, сыграл 90 минут в 1/4 финала против сборной Чехословакии (3:2) и забил один гол.

Достижения

Клуб

«Лозанна» 
 Чемпионат Швейцарии: 1934/1935, 1935/1936
 Кубок Швейцарии: 1934/1935, 1938/1939

«Серветт» 
 Кубок Швейцарии: 1927/1928

Личные 
 Лучший бомбардир Чемпионата Швейцарии: 1935/1936 (30)

Примечания 

Игроки сборной Швейцарии по футболу
Футболисты Швейцарии
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Игроки ФК «Золотурн»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Ла-Шо-де-Фон»
Игроки ФК «Урания»
Игроки ФК «Лозанна»
Игроки ФК «Биль»